РДЦ — аббревиатура:

 Реальный деловой цикл
 Русская древлеправославная церковь